Cornue désigne :
Cornue ou cornuelle, un biscuit, spécialité de la Charente et des Deux-Sèvres ;
Cornue, un récipient de verre de laboratoire.
Dans l'industrie, une cornue est une enceinte en matériaux réfractaires dans laquelle on distille ou décompose par chauffage, du charbon, du zinc, du sodium, etc.

Voir aussi
 , ,  et .